Шентвид може бити:

 Шентвид (Шоштањ), насељено мјесто у општини Шоштањ, Република Словенија
 Шентвид при Гробелнем, насељено мјесто у општини Шмарје при Јелшах, Република Словенија
 Шентвид при Љубљани, насељено мјесто у општини Љубљана, Република Словенија